Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2016 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 11 января 2016 года в Радентайне и Шпитталь-ан-дер-Драу, Австрия. Впервые в квалификационном турнире участвовали восемь команд, из-за чего был изменён формат проведения соревнования. Все участвующие команды были поделены на две группы, от результатов в которых сборные продолжили борьбу за места от первого до седьмого. Победитель получил право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2017 года.

Участвующие команды 
В турнире приняли участие 8 национальных команд — пять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборная Австрии пришла из первого дивизиона, сборные Австралии и Румынии первый раз участвовали в турнире, остальные — с прошлого квалификационного турнира.

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей квалификации первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2016 года.

Главные судьи
  Каталин Герньи
  Хенна-Мария Койвулуома
  Анна Курода
  Ма Санхи
  Габриэла Мала
  Рита Рюгх

Линейные судьи
  Фатима Аль-Али
  Вероника Допитова
  Линн Форсберг
  Аико Хоси
  Юлия Кайнбергер
  Сандра Пеер
  Луиза Либак Ларсен
  Диана Мохова
  Маруска Пиццоли

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+1).

Финал 

Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Хэ Сийэ
 Защитник:  Надя Маттиви
 Нападающий:  Тереза Шафцаль

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Рю Жу
  Алина Опреа
  Катаржина Выбираль
  Надя Маттиви
  Кейт Тихема
  Кэтрин Марсден
  Анастасия Пецевич
  Тереза Шафцаль

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
ЖЮ*1К
Первый 2016
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Хоккей
Хоккей
Хоккей